Киселево — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Плисской волости.

География 
Расположена на северо-западном побережье озера Ловец, в 27 км к западу от райцентра, города Невель, и в 4 км к северо-западу от деревни Ловец.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 36 человек.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Ловецкой волости.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)